8C nebo VIII-C může označovat:
 Alfa Romeo 8C
 Alfa Romeo 8C Competizione
 Maserati 8C – závodní vůz Grand Prix z roku 1932
 Stalag VIII-C – německý zajatecký tábor poblíž dnešního města Zaháň (tehdy ) během druhé světové války

 další významy

 Air Transport International – kód IATA 
 Eighth Cambridge Survey
 Shanxi Airlines – kód IATA

 8C - izotop uhlíku se dvěma neutrony v jádru